Zhujie kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhujie Zhen (socken i Kina, Shandong), 
 Zhujie (socken i Kina), Yunnan, 
 Zhujie Zhen (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar